Henna  steht für:
 eine Pflanze der Gattung Lawsonia, siehe Hennastrauch
 eine Form der Körperbemalung unter Verwendung des Pflanzenextrakts, siehe Mehndi
 Variante von Henriette
 antiker Name der Stadt Enna
 Henna (Schiff), Kreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 Henne
 HENN